Rob Burnett steht für: 

 Rob Burnett (Footballspieler) (* 1967), ein ehemaliger Verteidiger, der von 1990 bis 2003 in der NFL spielte
 Rob Burnett (Produzent), ein Produzent, Regisseur und Autor, der als Produzent der Late Show mit David Letterman bekannt wurde